een afkorting voor de vrouwelijke voornaam Beatrix
Trix (indicator), een indicator in de technische analyse
Trix (modeltreinen), een fabrikant van modeltreinen
Trix (muziekcentrum), een jongerencentrum en concertzaal in Antwerpen
Trix (tyrannosaurus), een exemplaar van Tyrannosaurus tentoongesteld in Leiden